Олег Павлович Ильинский (1932—2003) — русский поэт, эссеист.

Биография 
Родился в семье искусствоведов (отец — П. Д. Пономарёв, сменивший в эмиграции фамилию на Ильинский). С 1944 жил с родителями в Германии, с 1949 изучал в Мюнхене философию, историю русской культуры (у Ф. Степуна) и германистику. В 1956 переселился в США.

Стихи начал писать в Германии, публиковался с 1950 (журнал «Грани»). Все шесть его сборников имеют одно и то же название: «Стихи». Регулярно печатался в альманахе «Встречи». Публиковал статьи и эссе о русской литературе, в частности об эпохе романтизма и о серебряном веке. Жил в городе Ричмонд-Хилл, штат Нью-Йорк.

Стихи Ильинского носят в основном описательный характер. В центре стихотворения, как правило, картина замкнутая и не заключающая в себе сюжетного развития. Часто Ильинский черпает свои образы из изобразительного искусства (архитектура, живопись), есть у него и зарисовки пронизанной светом природы. Публицистические и политические темы Ильинскому чужды, современная действительность видна лишь в изображении городов, особенно европейских, иногда — американских. В его поэзии предметы быта так же одухотворены, как улицы и площади городов. Искусство и природа для него — знаки вечности, метафизическая реальность отражается в самых привычных предметах, явлениях и ситуациях.

Книги 
 Стихи, Frankf./M., 1960
 Стихи. Книга вторая, München, 1962
 Стихи, книга третья, там же, 1966
 Стихи. Книга четвёртая, Madrid, 1976
 Стихи. Книга пятая, New York, 1981

Диссертация 

 «Некоторые проблемы русского романтизма. Опыт исследования на материале прозы В. Ф. Одоевского» (Нью-Йоркский университет, 1970)

Источники 
 Терапиано Ю. «Литературный Современник» // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1955.— 24 июля (№ 15793).— С. 8.
Плетнев Р. О поэзии и стихах О. Ильинского // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1967.— 29 января (№ 19683).— С. 4.
Чиннов И. Об Олеге Ильинском // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1968.— 24 марта (№ 20103).— С. 8.
Косинский И. Русская беженка, муза // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1992.— 28 августа (№ 29055).— С. 25.

Примечания

Ссылки 
 
Русские поэты
Русские поэты США
Русские поэты второй волны эмиграции
Русские эмигранты второй волны в США
Слависты США